

Cinema 
 Speak – film del 2001 diretto da Suki Kaiser e Jonathan Scarfe
 Speak - Le parole non dette – film del 2004 diretto da Jessica Sharzer

Letteratura
Speak – Le parole non dette – romanzo del 1999 di Laurie Halse Anderson

Musica 
 SPEAK!!! – album dei The Mad Capsule Markets del 1992
 Speak – album dei No-Man del 1999
 Speak – singolo dei Nickel Creek del 2003, dall'album This Side
 Speak – album di Lindsay Lohan del 2004
 Speak – singolo dei Godsmack del 2006, dall'album IV
Speak – album degli Strings 24 del 2011